Ordine Nuovo () était le nom générique donné à divers mouvements italiens : 
 de gauche :
 L'Ordine Nuovo revue 
 Extrême droite :
 Le Centro Studi Ordine Nuovo
 Le Movimento Politico Ordine Nuovo, scission du premier